DMX kan avse: 

 DMX512 – ett kommunikationsprotokoll vanligtvis för scen- och ljusstyrning
 DMX (rappare) (1970–2021), en amerikansk rappare och skådespelare